Johnson City (Kansas).
 Johnson City (Nova York).
 Johnson City (Oregon).
 Johnson City (Tennessee).
 Johnson City (Texas).